Александр Хованский:
 Хованский, Александр Александрович (1857—1887) — русский князь, помещик.
Хованский, Александр Иванович (род. 1974) — российский актёр.
Хованский, Александр Николаевич (1771—1857) — российский государственный деятель, князь, сенатор.
 Хованский, Александр Панкратьевич (псевдоним, настоящая фамилия Улупов; 1890—1962) — русский и советский актёр.
Хованский, Александр Сергеевич (1814—1885) — русский князь,коллежский секретарь.